Le psaume 130 peut désigner :
 le psaume 130 (129), psaume 130 selon la numérotation hébraïque, psaume 129 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 131 (130), psaume 131 selon la numérotation hébraïque, psaume 130 selon la numérotation grecque ;
 Psaume 130, une œuvre pour contralto, ténor, chœur mixte et orchestre composée par Lili Boulanger en 1910.